Cuenca del Ebro puede referirse a:

 Cuenca hidrográfica del Ebro.
 Cuenca sedimentaria del Ebro.